Митропольський Олексій Юрійович (* 1942) — доктор геолого-мінералогічних наук, член-кореспондент НАН України,
 Митропольський Юрій Олексійович (1917-2008) — академік НАН України.
Прізвища